Андрей Петрович Аплаксин (, Санкт-Петербург — 21 декабря 1931, Ленинград) — русский архитектор, гражданский инженер, художник, археолог, реставратор, историк русской архитектуры, литератор.

Биография 
В 1898—1904 гг. учился в Институте гражданских инженеров. В 1906 году окончил Павловское военное училище. В звании подпоручика гвардии отчислен в запас.

 Работал в Санкт-Петербургской духовной консистории (с 1900-х гг.).
 Епархиальный архитектор С.-Петербургской епархии (1906—1914 гг.). Реставрировал Сампсониевский и Казанский соборы в С.-Петербурге.
 В 1914—1928 гг. — на военной службе. Работал в Москве, занимался железнодорожным и военным строительством.
 В 1928—1931 гг. — Преподаватель Института научной педагогики,
 Август 1930 — декабрь 1931 г. — главный инженер АО «Экспортлес».
 Похоронен в Ленинграде на Смоленском православном кладбище (1-я Петроградская дорожка, уч. 135).

Проекты и постройки

Санкт-Петербург — Петроград 
 Большой Сампсониевский проспект, 53 — подворье Кашинского Сретенского монастыря. 1907—1909 гг., с церковью Анны Кашинской.
 Большой Сампсониевский проспект, 39а, 41, двор — «Юбилейный» дом, часовня и сторожка при Сампсониевском соборе. 1908—1909 гг. При участии Н. Е. Лансере.
 Чкаловский проспект, 23 — улица Ленина, 43 — подворье Ягодинского Введенского женского монастыря Нижегородской губ. с деревянной часовней. 1910—1911 гг. (Не сохранилось).
 Малый проспект Петроградской стороны, 69 / Подрезова улица, 14 — Казанская церковь подворья Казанского Вышневолоцкого монастыря. 1910—1912. (Перестроено).
 Расстанный проезд, 7а — Успенская церковь на Волковском кладбище. 1910—1913 гг. (Не сохранилась).
 Роменская улица, 12 — подворье Творожковского Свято-Троицкого женского монастыря с церковью Петра Митрополита Московского. 1911—1913 гг.
 Воронежская улица, 110 — Казанская церковь подворья Пекинской православной духовной миссии. 1911—1913 гг. (Не сохранилось).
 Введенская улица, 9 — доходный дом Введенской церкви. 1912—1913 гг.
 10-я Красноармейская улица (10-я Рота Измайловского полка), 19 — подворье Бежецкого Благовещенского женского монастыря. 1913—1915 гг. (Перестроено).
 Собор Св. Троицы на Троицкой площади. 1915 г.; конкурс закрытый.
 Вокзал Петроград-Охта (конкурс; 1-я премия)

Санкт-Петербургская — Петроградская губерния 
 Вычелобок. Лужский уезд. Церковь Покрова Богородицы. 1907—1909 гг.
 Новое Островно (Теплые ключи, Маркизовское, Сергиевский полигон). Лужский уезд. Церковь Спаса Преображения. 1907—1909 гг.
 Ленинградская область. Лодейнопольский район, станция Оять. Введено-Оятский монастырь: Храм Богоявления Господня (1908—1910 гг.; не сохранился).
 Дибуны. Церковь Петра и Павла. 1912—1914 гг.
 Сиверская, станция Петербурго-Варшавской ж. д. Царскосельский уезд. Спасо-Преображенская церковь. 1912—1914 гг.
 Гвоздно. Гдовский уезд. Церковь Косьмы и Дамиана. 1909—1912 гг.
 Моцкий погост (ныне — деревня Мда). Гдовский уезд. Церковь Георгия Победоносца. Проект 1910 г., редакция проекта 1914 г.
 Старая Ладога. Николаевский монастырь.
 Дубки — имение Н. В. Сазикова, близ станции Батецкая Московско-Виндаво-Рыбинской ж.д. Лужский уезд. Церковь Святого Духа. Не сохранилась.
 Ивангород. Подворье Николаевского Илецкого монастыря. 1913—1915 гг. Не сохранилось.
 Дом причта церкви Александра Невского в Усть-Ижоре.

Реставрационные и исследовательские работы 
 Казанский собор. 1911 г.
 Сампсониевский собор. 1908—1909 гг.
 Пантелеймоновская церковь. 1912 г. Совместно с Г. А. Косяковым.
 Церковь Покрова Богородицы в с. Шапки. 1911—1914 гг.
 Собор Св. Екатерины в Ямбурге

Печатные труды А. П. Аплаксина 
 Сампсоновский собор в С.-Петербурге. 1709—1909. СПб.: т-во Р. Голике и А. Вильборга. 1909 г.
 Казанский собор. Историческое исследование о соборе и его описание. СПб. 1911 г.
 Русское церковное искусство и его современные задачи. Доклад, прочит. 8-го января 1911 г. на IV Съезде русских зодчих в присутствии его имп. высочества вел. кн. Петра Николаевича. СПб. 1911 г.

Примечания

Литература 
 
 
 Творчество добра. Петербургский архитектор Андрей Петрович Аплаксин (1879—1931). Фишер М. СПб.: ТО «Балтийская звезда». 2013 г.
 Белоножкин А. Е. Санкт-Петербургский епархиальный архитектор А. П. Аплаксин: жизнь и творчество (кандидатская диссертация). СПб., 2006. (см. автореферат)
 Белоножкин А. Е. Санкт-Петербургский епархиальный архитектор А. П. Аплаксин. — СПб: Невский мир, Лики России, 2013—384 с. — ISBN 978-5-9905233-1-9 (Невский мир), ISBN 978-5-87417-444-6 (Лики России)

Ссылки 
 Аплаксин А. П. на сайте Введено-Оятского монастыря
 Сайт, посвящённый А. П. Аплаксину

Архитекторы Санкт-Петербурга
Архитекторы Российской империи
Похороненные на Смоленском православном кладбище
Гражданские инженеры
Архитекторы неорусского стиля